El término jardinera hace referencia a varios artículos, en esta enciclopedia:

Jardinería
 a jardinera, el nombre del oficio de quien se dedica a la jardinería;
 a una jardinera, un mueble fijo en el que se colocan plantas o macetas;

Transporte
 a una jardinera, un tipo de carruaje abierto, con cuatro ruedas;
 a una jardinera, un vehículo aeroportuario, para el transporte de pasajeros en la plataforma;

Cocina
 a una jardinera, un tipo de corte de vegetales, para cocinarlos;

Vestimenta
 a una jardinera, una prenda formada por un pantalón y una pechera con tirantes.